Максимилиан II може да се отнася за:
 Максимилиан II (Бургундия) (1514–1558)
 Максимилиан II (Свещена Римска империя) (1527–1576)
 Максимилиан II Емануел, Elector of Bavaria (1662–1726)
 Максимилиан II Йозеф (Бавария) (1811–1864)